Националната дивизия по футбол на Молдова 2016/17 е 26-и сезон от основаването ѝ. Сезонът започва през юли 2016 г. и завършва през май 2017 г. Шериф е настоящият шампион от миналия сезон.

Отбори 
В първенството участват общо 10 отбора, в това число 8 от предишния сезон и две, спечелили промоция от Дивизия А – първите два отбора в класирането, Спикул и Унгень.

Информация

Класиране 

Източник: SoccerWay

Външни препратки 
 Federatia de Fotbal 
 SoccerWay

Източници 

Футбол в Молдова
Сезон 2016/17 във футбола